Podlesie ist der Name zahlreicher Ortschaften in Polen:
 Podlesie (Katowice) – Stadtteil von Katowice
 Podlesie (Żywiec) – Stadtteil von Żywiec
 Podlesie (Olsztyn) – Stadtteil von Olsztyn
 Podlesie (Ostróda) – Siedlung in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gmina Ostróda, bis 1945: Julienhöh, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Podlesie (Dolsk) – Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Dolsk
 Podlesie (Koło) – Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Koło
 Podlesie (Oborniki) – Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Oborniki
 Podlesie (Orchowo) – Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Orchowo
 Podlesie (Żerków) – Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Żerków
 Podlesie (Bodzentyn) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Bodzentyn
 Podlesie (Bogoria) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Bogoria
 Podlesie (Busko-Zdrój) – Siedlung in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Busko-Zdrój
 Podlesie (Oksa) – Siedlung in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Oksa
 Podlesie (Oleśnica) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Oleśnica
 Podlesie (Pierzchnica) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Pierzchnica
 Podlesie (Radoszyce) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Radoszyce
 Podlesie (Słupia) – Siedlung in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Słupia
 Podlesie (Solec-Zdrój) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Solec-Zdrój
 Podlesie (Tuczępy) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Tuczępy
 Podlesie (Wodzisław) – Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Wodzisław
 Podlesie (Czarna) – Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Czarna
 Podlesie (Pilzno) – Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Pilzno
 Podlesie (Grodzisko Dolne) – Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Grodzisko Dolne
 Podlesie (Lubaczów) – Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Lubaczów
 Podlesie (Wadowice Górne) – Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Wadowice Górne
 Podlesie (Bistuszowa) – Ortsteil von Bistuszowa in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Ryglice
 Podlesie (Zalasowa) – Ortsteil von Zalasowa in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Ryglice
 Podlesie (Olkusz) – Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Olkusz
 Podlesie (Przeciszów) – Siedlung in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Przeciszów
 Podlesie (Gniewkowo) – Siedlung in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Gniewkowo
 Podlesie (Lubiszyn) – Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Lubiszyn
 Podlesie (Świebodzin) – Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Świebodzin
 Podlesie (Biała Rawska) – Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Biała Rawska
 Podlesie (Zelów) – Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Zelów
 Podlesie (Biłgoraj) – Siedlung in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Biłgoraj
 Podlesie (Kraśnik) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Kraśnik
 Podlesie (Radzanów) – Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Radzanów
 Podlesie (Szczutowo) – Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Szczutowo
 Podlesie (Wolanów) – Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Wolanów
 Podlesie (Niemcza) – Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Niemcza
 Podlesie (Walim) – Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Walim
 Podlesch – Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Czissek
 Podlesie (Głubczyce) – Weiler in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Głubczyce
 Podlesie (Głuchołazy) – Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Głuchołazy
 Podlesie (Czarna Woda) – Siedlung in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Czarna Woda
 Podlesie (Koczała) – Siedlung in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Koczała
 Podlesie (Kamienica Polska) – Siedlung in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Kamienica Polska
 Podlesie (Lelów) – Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Lelów
 Podlesie (Sośnicowice) – Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Sośnicowice
 Podlesie (Człopa) – Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Człopa
 Podlesie (Drawno) – Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Drawno
 Podlesie (Stargard) – Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Stargard

Siehe auch:
 Podlesí
 Podlesien